Tam Phú (Ho Chi Minhstad)
 Tam Phú (Quảng Nam)